«Спокойный день в конце войны» — советский короткометражный кинофильм 1970 года, дипломная режиссёрская работа в кино Никиты Михалкова по мотивам повести Рустама Ибрагимбекова «Спокойный день».

Сюжет 
1944 год. Фронт ушёл на запад, и на освобождённой территории Белоруссии война закончилась. В старой церквушке отсиживаются два раненых солдата: один — наивно-мечтательный, открытый и весёлый солдат Андрюша из деревни Ирхино Вологодской области, другой — уставший, циничный сержант. Андрюша обнаруживает брошенные немцами ящики с крадеными картинами. Чтобы рассмотреть их, он не даёт забрать картины приехавшей машине, говоря, что не отдаст их без документа. На машине уезжает сержант, однако из-за нехватки места девушка-казашка Адалат остаётся дожидаться другого транспорта. Андрюша развешивает картины на стене сарая и любуется ими.

Андрюша и Адалат разговаривают, смеются, купаются в реке, и всё напоминает обычный мирный день. Но, вернувшись с реки, они замечают у сараев группу немецких солдат. Их немного, и у парня есть шанс справиться с врагами. Он всё верно рассчитал, и действует спокойно, по одному убивая врагов. В результате остаётся в живых только один немецкий солдат, который поджигает сарай с картинами. Спасая картины от огня, Андрей погибает. Адалат стреляет в убегающего немецкого солдата, но промахивается, и тот убегает. Адалат складывает картины и ночью звонит в церковный колокол, чтобы привлечь внимание проезжающей вдали машины.

В ролях 
 Сергей Никоненко — Андрей
 Наталья Аринбасарова — Адалат
 Александр Кайдановский — Коля, раненый сержант
 Ирина Дёмина — Качалова, эксперт-искусствовед
 Юрий Богатырёв — немец
 Лев Дуров — немец
 Александр Пороховщиков — немец
 Валентин Смирнитский — немец
 Александр Юдин — немец

Ссылки 
 СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ

Короткометражные фильмы СССР 1970 года
Короткометражные фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы о Великой Отечественной войне
Исторические фильмы СССР
Военные фильмы СССР
Короткометражные фильмы на русском языке
Чёрно-белые фильмы СССР
Колоризированные фильмы
Короткометражные фильмы Никиты Михалкова
Экранизации произведений Рустама Ибрагимбекова
Фильмы с музыкой Эдуарда Артемьева